Siegenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Siegenthaler, Schweizer Sportschütze
 Christoph Siegenthaler (* 1979), Schweizer Jazzpianist, Komponist und Bandleader
 Davina Siegenthaler (* 1978), Schweizer Theaterregisseurin
 Elisabeth Baumgartner-Siegenthaler (1889–1957), Schweizer Bäuerin und Schriftstellerin
 Emilie Siegenthaler (* 1986), Schweizer Mountainbikerin
 Fred Siegenthaler (* 1935), Schweizer Papieringenieur, Papier- und Objektkünstler
 Fritz Siegenthaler (* 1929), Schweizer Radrennfahrer
 Hans Siegenthaler (1923–2007), Schweizer Fußballspieler 
 Hansjörg Siegenthaler (* 1933), Schweizer Historiker
 Heinz Siegenthaler (* 1955), Schweizer Politiker
 Jonas Siegenthaler (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler
 Josina Siegenthaler (* 1997), Schweizer Telemarkerin
 Jürg Siegenthaler (* 1989), Schweizer Unihockeyspieler
 Noah Siegenthaler (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler

 Pierre Siegenthaler (auch Peter Siegenthaler; * 1945), Schweizer Schauspieler
 Pierre Siegenthaler (Segler) (* 1938), Schweizer Segler 
 Sina Siegenthaler (* 2000), Schweizer Snowboarderin

 Stephan Siegenthaler (* 1957), Schweizer Unternehmer, Klarinettist und Hochschullehrer
 Urs Siegenthaler (* 1947), Schweizer Fußballspieler
 Walter Siegenthaler (1923–2010), Schweizer Mediziner
 Willy Siegenthaler (* 1955), Schweizer Brigadier

Siehe auch:
 Siegenthaler bound, Begriff der Kryptologie
 Walter-Siegenthaler-Gesellschaft für Fortschritte in der Inneren Medizin, Verein zur Förderung der Forschung
 Seigenthaler